Amis [ejmis] může znamenat:

 Kingsley Amis (1922–1995) – anglický spisovatel a básník
 Martin Amis (* 1949) – anglický spisovatel
 Amis a Amil – francouzský hrdinský epos

podobný název
 Amišové